L'équipe de Libye de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs libyens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération libyenne de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres et marquants 
 Suleiman Ali Nashnush, plus grand basketteur de l'histoire avec une taille de .

Notes et références

Liens externes 

Libye
Basket-ball en Libye
Basket-ball